

Persone
Christian Pétron – sub e direttore della fotografia francese
Walter Petron – calciatore italiano

Altro
Lago Petron – lago della Grecia
Petron Corporation – azienda energetica filippina